Референдумы в Швейцарии проходили 7 февраля и 6 июня 1971 года. В феврале прошёл референдум по женскому избирательному праву на федеральном уровне. Предыдущий такой референдум в 1959 году был отвергнут. На этот раз избирательное право женщин был оодобрено 66% голосов. В июне прошли конституционный референдум по введению поправки относительно права на безопасную среду обитания и референдум по федеральной резолюции о федеральных финансах.

Результаты

Февраль: Женское избирательное право

Июнь: Конституционная поправка по безопасной среде

Июнь: Федеральные финансы

Примечания 

Референдумы 1971 года
1971 год в Швейцарии
1971